Zkratka PCR může mít různé významy:
 PCR – polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce, metoda rychlého a snadného zmnožení úseku DNA založená na principu replikace nukleových kyselin
 PCR test – zjištění přítomnosti úseku genetické informace DNA nebo RNA (např. pro zjištění virové nebo bakteriální nákazy)
 PCr nebo Pcr – kreatinfosfát, organofosfát (organická sloučenina obsahující fosfor)
 PCR – podvýbor pro cestovní ruch, podvýbor výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 Partidul Comunist Român, Komunistická strana Rumunska
 Parti Communiste Réunionnais, Komunistická strana Réunionu

Související články 
 PČR